Публій Елій Пет (; IV століття до н. е.) — політичний, державний і військовий діяч Римської республіки, консул 337 року до н. е.
 Публій Елій Пет (; III століття до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, еділ у 296 році до н. е.
 Публій Елій Пет (; ? — 174 до н. е.) — політичний, державний і військовий діяч Римської республіки, консул 201 року до н. е.

Див. також 
 Елії

Елії